belweder (architektura)
 Belweder na wzgórzu Klausberg
 Belweder na wzgórzu Pfingstberg
 Belweder w Pradze
 Belweder w Warszawie
 Belweder w Wiedniu
 Belweder (telewizor) – marka polskiego odbiornika telewizyjnego
 Belweder – szczyt na Spitsbergenie, nazwany od Belwederu w Warszawie
 Belweder – szczyt na Wyspie Króla Jerzego
 Belweder – marka papierosów epoki PRL-u, sprzedawanych po 20 sztuk w eleganckich tekturowych pudełeczkach z rysunkiem warszawskiego Belwederu
 Belweder – gajówka w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów

Zobacz też 
 Belvidere
 Belvedere
 Belwederczycy